Mittelort bezeichnet:

 Teil der Ortschaft Au, Kanton Zürich, siehe Au ZH
 Teil von Oldenbrok, Gemeinde Ovelgönne, Landkreis Wesermarsch, siehe Oldenbrok